Rząsawa – osiedle w Częstochowie
 Rząsawa – wieś położona w województwie łódzkim
 Rząsawa – stacja kolejowa w Kościelcu na linii Częstochowa Wyczerpy – Chorzew Siemkowice